gmina Jezierzany – gmina w powiecie borszczowskim województwa tarnopolskiego
 gmina Jezierzany – gmina w powiecie buczackim województwa tarnopolskiego